Vukelić bzw. Vukelic ist der Familienname folgender Personen:

 Branko Vukelić (1958–2013), kroatischer Politiker
 Marko Vukelic (* 1987), Schweizer Handballspieler
 Milan Vukelić (1936–2012), jugoslawischer Fußballspieler
 Lavoslav Vukelić (1840–1879), kroatischer Dichter und Übersetzer
 William Vukelić (* 1998), kroatischer Skirennläufer